Verschillende plaatsen in Nederland, waaronder
 Oostdorp (Bergen), voormalige buurtschap in Noord-Hollandse gemeente Bergen
 Oostdorp (Enkhuizen), een verdronken dorp nabij het tegenwoordige Enkhuizen
 Oostdorp (Wassenaar), een wijk van de Zuid-Hollandse plaats Wassenaar
 Oostdorp Buurt, een voormalige buurtschap in de provincie Gelderland
Verder:
 Oostdorp (oefendorp), een zogeheten oefendorp van de Nederlandse Koninklijke Landmacht op de Harskamp.

Zie ook;
 Oostendorp, een dorp en buurt in de provincie Gelderland